Во́лга — название нескольких газет, издававшихся в разное время в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Может означать:
* «Волга» — газета, издававшаяся в Астрахани с 1862 по 1865 годы.
 «Волга» — газета, издававшаяся в Астрахани с 1907 по 1908 годы.
 «Волга» — газета, издающаяся в Астрахани с 1917 года.
 «Волга» — газета, издававшаяся в Саратове с 1906 по 1916 годы.
 «Волга» — газета, издающаяся в Юрьевце с 1918 года, нынешнее название — с 1965 года.